Table des caractères Unicode U+A8E0 à U+A8FF.

Dévanâgarî étendu (Unicode 5.2 à 11.0)

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 5.2

Compléments Unicode 8.0

Compléments Unicode 11.0

Voir aussi

Liens externes 
   Devanagari Extended, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (A000-AFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00A8E